Crusius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Benedictus Crusius
 Christian August Crusius
 Friedrich Crusius
 Gottlob Christian Crusius
 Otto Crusius

Se även 

 Baumgarten-Crusius

Efternamn